Krempe steht für:

 Hutkrempe, seitlich abstehender Teil des Hutes
 ein Übergangsteil zwischen einem Rohr und seinem Abschluss
 beim Krempziegel eine konische Auswuchtung, die zur Fugenabdichtung über den hochstehenden Rand des jeweiligen Nachbarziegels greift

Krempe ist der Name folgender Orte:

 Krempe (Steinburg), Stadt im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein

Siehe auch:

 Crempe
 Kremp